Wanaty, village polonais de la voïvodie de Mazovie.
 Wanaty, localité polonaise en voïvodie de Silésie.